HMS „Duke of York” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od tytułu Księcia Yorku.

 Pierwszy "Duke of York" był kutrem zakupionym w 1763 i sprzedanym w 1776.
 Drugi "Duke of York" był pancernikiem typu King George V zbudowanym w 1941 i zezłomowanym w 1957.

Duke of York